UCR pode se referir a:
 União Cívica Radical, um partido argentino;
 Universidade da Califórnia em Riverside;
 Universidade da Costa Rica.

Desambiguação